La niñera puede referirse a:

La niñera, serie de televisión estadounidense protagonizada por Fran Drescher.
La niñera, serie mexicana basada en la anterior.
La niñera, serie argentina basada en la primera.
La niñera: Reina Letal, también llamada La niñera 2, es una película estadounidense.
La niñera y el presidente, es una película estadounidense de 1997